Butcherknife Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Butcherknife Hill (Arizona)	
 Butcherknife Hill (Pennsylvania)	
 Butcherknife Hill (Texas)